Pinguiarneq bezeichnet:
 Pinguiarneq (Insel, Akia), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Pinguiarneq (Insel, bei Qassimiut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland